

Geografia 
Enciso, comune della Colombia nel Dipartimento di Santander
Enciso, comune della Spagna nella Provincia di La Rioja

Persone 
Diego Jiménez de Enciso, poeta e drammaturgo spagnolo
Julio César Enciso, calciatore paraguaiano